Mendicino – comune italiano della provincia di Cosenza
 Ettore Mendicino – calciatore italiano
 Giuseppe Mendicino – scrittore italiano